Enckell est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1957), compositeur et scénariste finlandaise
Carl Enckell (1876-1959), homme politique et diplomate finlandais
Julie Enckell Julliard (née en 1974), historienne de l'art suisse
Magnus Enckell (1870-1925), peintre finlandais
Marianne Enckell (née en 1944), historienne et éditrice suisse
Monique Enckell (née en 1953), écrivaine et dramaturge française
Pierre Enckell (1937-2011), journaliste et lexicographe français
Rabbe Enckell (1903-1974), auteur et poète finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois